Panizzi ist der Familienname folgender Personen:

 Anthony Panizzi (1797–1879), italienischer Bibliothekar und Direktor der Bibliothek des British Museum
 Gilles Panizzi (* 1965), französischer Rallyefahrer
 Savio Franciscus Secundus Panizzi (* 1817), italienischer Pharmakologe